Keb’ Mo’, született Kevin Moore (1951) Grammy-díjas amerikai zenész, dalszerző
 Kevin Moore (1967) amerikai billentyűs, dalszerző
 Kevin Moore (1990) máltai atléta, rövidtávfutó